Ломацький Максим Іванович (11 серпня 1896 — †травень 1943) — сотник Армії УНР.
 Ломацький Михайло (1886-1968) – український письменник, публіцист, культурно-громадський діяч.

Українські прізвища